ZC3H12B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 836 амінокислот, а молекулярна маса — 94 205.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, нуклеаз, ендонуклеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном магнію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки